Als Akademiepreis werden bezeichnet:

 Akademie-Preise der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen:
 Akademie-Preis für Biologie der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
 Akademie-Preise für Chemie und Physik der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
 Akademie-Preis der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
 Akademiepreis der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
 Akademiepreis der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
 Akademiepreis (Academy Award) der AMPAS, zumeist „Oscar“ genannt
 Bad Herrenalber Akademiepreis der Evangelischen Akademie Baden
 Karl-Arnold-Preis der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste, bis 2000 Akademiepreis